Иван Александрович Воронцов-Вельяминов (1852—1914) — член Государственной думы II созыва от города Тулы. .

Биография 

Происходил из потомственных дворян Воронцовых-Вельяминовых. Родился в 1852 году.  

По окончании Морского кадетского корпуса 11 апреля 1870 годапроизведён в гардемарины.  Окончил университет. В 1880-е годы губернский секретарь. В 1893 году непременный член Тульского губернского присутствия. К 1905 году имел чин действительного статского советника. В 1904 году один из членов-учредителей Историко-Родословного Общества в Москве. Был председателем дворянской пенсионной кассы.

Был избран 6 февраля 1907 года в Государственную думу II созыва от съезда городских избирателей Тулы. Вошёл в состав фракции «Союза 17 октября». Состоял в распорядительной и финансовой комиссиях Думы.

Умер  года в Туле.

Семья 
 Жена — Ольга Ивановна Воронцова-Вельяминова (1853—1918 г.ж.), дочь штабс-ротмистра Ивана Леонтьевича Халютина (1925—1876 г.ж.).
 Двоюродный брат — кандидат прав Императорского Московского университета (1844 год), писатель Николай Николаевич Воронцов-Вельяминов (1824—1964 г.ж.).
 6 сыновей и дочь:.
 сын — Воронцов-Вельяминов Сергей Иванович (25 сентября 1883 г.р. — 18 декабря 1904 г.с., Порт-Артур, Китай), мичман.
 сын — Воронцов-Вельяминов Алексей Иванович ( г.р., Тула — 8 июня 1944 г.с., Москва) — судебный следователь, юрисконсульт.
 сын — Воронцов-Вельяминов Пётр Иванович ( г.р., Тула — 1956 г.с., Тула) — чиновник министерства земледелия, юрисконсульт.

Сочинения 
 Сборник законоположений о крестьянских и судебных учреждениях в губерниях, на кои распространяется положение о земских начальниках: дополненное законоположениями 12 июля и 29 декабря 1889 г. со всеми изменениями и правительственными разъяснениями по 1 июля 1893 г. / составил И. А. Воронцов-Вельяминов, непрем. чл. Тул. губ. присутствия. — 2-е изд. — Тула : Тип. Н. И. Соколова, 1893. — [2], 8, 572, 14 с. —  (Временные правила о Волостном суде; Положение о земских начальниках; Правила о производстве судебных дел).

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008. — С. 106.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. — М, 1907. — С. 357.

Рекомендуемые источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 88; Дело 524. Лист 3-5.

Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Иван Александрович
Выпускники Морского кадетского корпуса